Лямбда — літера грецької абетки
 Лямбда — точка на черепі, місце стику сагітального і лямбдоподібного швів
 Лямбда — помірний бактеріофаг кишкової палички
 Лямбда-функція — функція, визначена без вказання пов'язаного з нею ідентифікатора

Див. також 
 Лабда — персонаж давньогрецької міфології
 Лямбдоподібний шов